Plusieurs groupes parlementaires français portent le nom de groupe Les Républicains (LR) :
 le groupe LR à l'Assemblée nationale ;
 le groupe LR au Sénat.